«Просто ще один день» — український короткометражний фільм режисера Нінель Приходько. У фільмі немає екшену, насильства, поцілунків, майже нічого з того, що модно в сучасному кіно. Але там є філософія, душа, є проблема сучасного суспільства

Фільм про смерть, яка нагадує, що потрібно жити, а не існувати. Зав'язка проста. Вона — молода дівчина, що живе серед блиску столичних вітрин. Він — Ангел на ім'я Смерть. Сьогодні він прийшов за нею. Вона його, звичайно ж, не чекала. Йому подобається її душа, все ще чиста і добра. Але він на роботі. Єдине, що він може для неї зробити — дати ще один день.

9 грудня в Києві в кінотеатрі Жовтень відбулася прем'єра короткометражного фільму «Просто ще один день». Вхід був вільний.

Джерела 

Документальні фільми 2014
Документальні українські фільми 2014
Фільми українською мовою
Фільми-драми України
Короткометражні фільми України